Kawanishi es el nombre de varias localidades japonesas:

 Kawanishi, en la prefectura de Hyōgo.
 Kawanishi, en la prefectura de Nara.
 Kawanishi, en la prefectura de Yamagata.
 Kawanishi, actualmente parte de la ciudad de Tōkamachi, en la prefectura de Niigata.

También puede referirse a:
 Kawanishi Kōkūki, una compañía aeronáutica japonesa especializada en hidroaviones.